Alfonso III kan syfta på:

Alfons III av Asturien (866–914) 
Alfons III av Portugal (1210–1279)
Alfons III av Aragonien (1285–1291)
Alfons III d'Este (1628–1644)